Miejscowości w USA:
 Stites – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Idaho
Gminy w USA:
 Stites (ang. Stites Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair